Fury kan syfta på:

 Fury (1936) – film i regi av Fritz Lang, med bland andra Sylvia Sidney och Spencer Tracy
 Fury (2014) – krigsfilm i regi av David Ayer, med bland andra Brad Pitt
 North American FJ Fury – jaktflygplan, USA 1946